Jason Richardson kan syfta på:

 Jason Richardson (basketspelare)
 Jason Richardson (friidrottare)